Toxeus (griechisch Τοξεύς) bezeichnet in der griechischen Mythologie mehrere Personen:

 Toxeus (Sohn des Thestios), der von Meleagros getötet wird
 Toxeus (Sohn des Oineus), Sohn des Oineus und der Althaia
 Toxeus (Sohn des Eurytos), Sohn des Eurytos und der Antiope